Davide Bernasconi, imprenditore italiano
Davide Bernasconi, in arte Davide Van De Sfroos, cantautore, chitarrista e scrittore italiano